White Trash, Two Heebs and a Bean — четвёртый студийный альбом американской панк-группы NOFX, вышедший 5 ноября 1992 года.

Об альбоме 
White Trash, Two Heebs and a Bean первая запись группы с новым участником Эль Хефе. Изначально название альбома звучало: White Trash, Two Kikes, And A Spic. Однако мать Эрика Мелвина услышав это название, рассказала всё бабушке Эрика, которой не понравилось это название. Она заставила его почувствовать себя виноватым и изменить название альбома.
Все песни написал Fat Mike, кроме «Straight Edge» (авторство группы Minor Threat).

Песню «Please Play This Song on the Radio», можно услышать в финальных титрах фильма Погоня, 1994 года выпуска.
Композиция «Straight Edge» стала первым экспериментом группы с джазом.

Список композиций 
 «Soul Doubt» — 2:46
 «Stickin in My Eye» — 2:24
 «Bob» — 2:02
 «You’re Bleeding» — 2:12
 «Straight Edge» — 2:11
 «Liza and Louise» — 2:22
 «The Bag» — 2:46
 «Please Play This Song on the Radio» — 2:16
 «Warm» — 3:30
 «I Wanna Be Your Baby» — 2:56
 «Johnny Appleseed» — 2:37
 «She’s Gone» — 2:56
 «Buggley Eyes» — 1:21

Участники записи 
 Майк Беркетт (Michael Burkett, «Fat Mike») — вокал, бас
 Эрик Мелвин (Eric Melvin) — гитара
 Эрик Сандин (Erik Sandin) — ударные
 Эль Хефе (El Hefe) — гитара, труба
 Майк Лавелла (Mike Lavella) — бэк-вокал
 Доннел Камерон (Donnell Cameron) — продюсер
 Боб Геллер (Bob Geller) — звук
 MW — арт
 Joe Peccerillo — звук
 Eddy Schreyer — мастеринг
 Dan Winters — фотограф

Ссылки 
 White Trash, Two Heebs And A Bean на discogs.com

Альбомы 1992 года
Альбомы панк-рока
Альбомы NOFX